Neuenkirchen névvel a következő cikkek találhatók:
 Neuenkirchen, település Németországban, Alsó-Szászországban, a Cuxhaveni járásban
 Neuenkirchen, település Németországban, Alsó-Szászországban, a Diepholzi járásban
 Neuenkirchen, település Németországban, Alsó-Szászországban, a Heidekreisi járásban
 Neuenkirchen, település Németországban, Alsó-Szászországban, az Osnabrücki járásban
 Neuenkirchen, település Németországban, Alsó-Szászországban, a Stadei járásban
 Neuenkirchen (Kreis Steinfurt), település Németországban, Észak-Rajna-Vesztfáliában
 Neuenkirchen (bei Anklam), település Németországban, Mecklenburg-Elő-Pomerániában
 Neuenkirchen (bei Greifswald), település Németországban, Mecklenburg-Elő-Pomerániában
 Neuenkirchen (bei Neubrandenburg), település Németországban, Mecklenburg-Elő-Pomerániában
 Neuenkirchen (Rügen), település Németországban, Mecklenburg-Elő-Pomerániában
 Neuenkirchen (Dithmarschen), település Németországban, Schleswig-Holsteinban
 Neuenkirchen-Vörden, település Németországban, Alsó-Szászországban, a Vechtai járásban